Jonathan Schwartz peut désigner :
 Jonathan I. Schwartz (né en 1965) ancien CEO de Sun Microsystems
  (né en 1938) personnalité de la radio américaine
 Jonathan Schwartz, producteur de cinéma

Notes et références